Ната́ссия Гейл Зо́лот (, 24 сентября 1989, Сан-Франциско, Калифорния, США), наиболее известная как Крейша́н () — американская певица и клипмейкер.

Биография 
Натассия Гейл Золот родилась 24 сентября 1989 года в Сан-Франциско (штат Калифорния, США). Семья её матери — бывшей участницы музыкальной панк-группы The Trashwomen Эльки Золот — российского еврейского происхождения.

Крейшан начала свою музыкальную карьеру в 2008 году, а в 2012 году она выпустила свой дебютный студийный музыкальный альбом «Somethin’ ’Bout Kreay».

У Крейшан есть сын Дезмонд (род. 18.09.2013).

Дискография 
 Somethin’ ’Bout Kreay (2012)
 Kitty’s N Choppas (2017)